Васютинская — название населённых пунктов:

Россия 
 Васютинская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Васютинская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.